Cosmogneta är ett släkte av kvalster. Cosmogneta ingår i familjen Autognetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cosmogneta